Cidreira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cidreira (ort), Rio Grande do Sul, 
 Cidreira (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar